Епископ Симеон (в миру Семён Яковлевич Никольский; 26 января (6 февраля) 1845 — 27 июня 1922, Армавир) — епископ Русской православной Церкви, епископ Армавирский, викарий Кубанской епархии, миссионер, проповедник.

Биография 
В 1866 году окончил Владимирскую духовную семинарию по первому разряду. Служил в храмах Владимира.

В 1875 году за какой-то проступок ему было запрещено священнослужение, и он назначен учителем.

В 1880 году ему разрешено священнослужение. С 1881 года назначен настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Выползовой Слободке. Он очень много писал во Владимирских губернских ведомостях по истории храмов Владимирской земли.

В 1895 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был назначен епархиальным миссионером в Ставрополь.

В 1897 году награжден орденом св. Александра Невского.

В 1898 году пожалован орденом св. Анны 3-й ст., а в 1909 году — 2-й ст.

В 1911 году начинает выходить приложение «Миссионерские известия», главным редактором которого стал протоиерей Симеон Никольский.

Был «пожизненным членом общества восстановления христианства на Кавказе», членом Ставропольской учёной архивной комиссии.

Особенно он прославился своими проповедями. Имел огромная по тем временам личную библиотеку, которую он начал собирать ещё в годы службы во Владимирской епархии; украсил её экслибрисом «Священник Симеон Иаковлевич Никольский».

В 1921 году было создано Армавирское викариатство Кубанской епархии в границах Армавирского отдела (до 12.11.1920 г. — Лабинского), которое включало в свой состав некоторые населенные пункты Баталпашинского отдела (до его упразднения 22.02.1922 г.). Точная дата неизвестна, произошло это в период с апреля по август, поскольку в сентябрьском письме Н. В. Нумерова викариатство уже называется «только что утверждённым».

В «Кратких сведениях по истории открытия самостоятельной Краснодарской епархии…» епископа Кубанского и Краснодарского Флавиана (Иванова), епископ Симеон назван «бывшим только в рясофоре».

Совершал богослужения не только в Армавире, но и в станицах епархии, а также довольно часто сослужил в Краснодаре управляющему епархией архиепископу Кубанскому и Краснодарскому Иоанну (Левицкому). Совершал диаконские и священнические хиротонии, назначал на служение духовенство в пределах Армавирского викариатства. Большая популярность и известность епископа Симеона среди жителей Кубани и Ставрополя привлекала на каждое его богослужение многих верующих.

Митрополит Мануил (Лемешевский) в своём справочнике указывает: «По обстоятельствам времени, управлял епархией лишь последние полгода жизни».

27 июня 1922 года скончался в Армавире от холеры.

Сочинения 
 Православие и единоверие в их взаимоотношениях : Слово при освящении молитв. дома в честь Пресвятые Троицы для единоверцев в станице Темижбек., Кубан. обл. 1898
 История церквей Антиохийской и Константинопольской, за время святого Иоанна Златоуста по его творениям : Отд. 1-2 / Иерей Симеон Никольский. — Ставрополь-Кавказский : типо-лит. Т. М. Тимофеева, 1905. — 395 с. разд. паг., 1 л. ил.
 Ставропольское епархиальное церковно-археологическое общество в первом десятилетии своего существования и деятельности / иерей Симеон Никольский. — Ставрополь : Типолитогр. Т. М. Тимофеева, 1905. — 232, VII, 7 с.
 Краткий катихизис основных начал веры новоизраильской общины и опровержение содержащихся в нём лжеучений. Санкт-Петербург, 1907.
 Сведения о состоянии миссии в Ставропольской епархии в 1907 году. Ведомость о состоянии сектантства и раскола в Ставропольской епархии. За 1907 год. Никольский Симеон, протоиерей.
 Указатель статей неоффициальной части Кавказских-Ставропольских Епархиальных Ведомостей за тридцати-пяти-летний период времени их издания, 1873—1907 годы. Симеон Никольский, протоиерей. Ставрополь. 1907
 «Новый Израиль», новая фракция хлыстовства. Часть 2. Хлыстовское толкование слова Божия. Вып. 1 / Протоиерей Симеон Никольский. — Ставрополь-Губернский : Типолитогр. Т. М. Тимофеева, 1908. — 68 с.
 К вопросу о персидских мощах у раскольников / Симеон Никольский, протоиерей. — К.: Тип. Корчак-Новицкого, 1908. — 13 с.
 Краткий катехизис основных начал веры ново-израильской общины и опровержение содержащихся в нём лжеучений / Прот. С. Никольский. — СПб. : В. М. Скворцов, 1912. — 32 с. — (Народно-миссионерская библиотечка).
 Памяти героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой / Никольский Симеон, протоиерей. Ставрополь, 1916.

Примечания

Литература 
 Ашихмина А. В. Симеон Никольский — просветитель, миссионер, библиограф (160 лет со дня рождения) // Запад-Россия-Кавказ : межвузовский научно-теоретический альманах. — Вып. 3. — Ставрополь, 2005. — С. 229—235.
 Кияшко Н. В. Армавирское викариатство Кубанской и Краснодарской епархии: динамика институциональных процессов церковной жизни в первые годы Советской власти // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып. IV: Материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения краеведа П. М. Галушко. Сост. С. Г. Немченко. — Армавир. 2016. — С. 211—217.

Епископы Русской православной церкви
Православные миссионеры
Умершие от холеры